Diadema (Brazilië), stad in Brazilië.
 Diadema (geslacht), geslacht van zee-egels.